Госиздат — Главное управление государственным издательством Наркомпроса РСФСР
 Госиздат — «Государственное издательство РСФСР»: то же, что «ГИЗ», «Гиз», впоследствии — «Огиз», «ОГИЗ».
 Госиздат — сокращение от «Госкомиздат», «Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР».